Třešeň může znamenat:

některé ovocné stromy a keře z rodu Prunus a jejich četní kříženci a kultivary, například:
 Třešeň ptačí (Prunus avium), ovocný strom s drobnými peckovicemi, patrně základ šlechtění třešní
 Třešeň křovitá (Prunus fruticosa), keř s dužnatými peckovicemi, podílí se na šlechtění kultivarů třešně
 Třešeň chloupkatá (Prunus subhirtella), často pěstována pro okrasu, například v převislém kultivaru 'Pendula'
 Třešeň himálajská (Prunus cerasoides)
 Třešně, letní ovoce, plody zejména kultivarů
Jako třešeň se někdy označuje i
 višeň obecná (Prunus cerasus), která se také podílí na šlechtění kultivarů

ozdobné druhy
 Mochyně židovská třešeň (Physalis alkekengi), ozdobná rostlina s podobnými oranžovými plody v červených měchýřcích
 Sakura ozdobná (Prunus serrulata), japonská třešeň, bohatě kvetoucí strom s plnými květy, symbol Japonska
 Višeň turecká (Prunus mahaleb), mahalebka, ozdobný keř, pěstovaný v parcích